Genciana blanca puede referirse a:
 el nombre común de la planta Centaurium erythraea; o
 el nombre común de la planta Laserpitium latifolium.